Лакомата може да се отнася за:

 Гръцкото име на костурското село Старичани, Гърция;
 Лакомата, квартал на епирската столица Янина, Гърция;